Beeches ou The Beeches sont des termes pouvant désigner:

Toponyme

Beeches, maison historique basée à Frankfort dans le Kentucky
The Beeches, maison historique basée à Springfield dans le Tennessee
The Beeches, domaine historique basé à Saint Albans en Virginie-Occidentale

Voir aussi